Юрке́вич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Юркевич Андрій Михайлович (1982—2014) — учасник Євромайдану, український військовик батальйону «Айдар», учасник АТО.
 Юркевич Андрій Петрович — український диригент.
 Юркевич Валеріан Йосипович — полковник Армії УНР.
 Юркевич Віктор Дмитрович — український історик, археограф.
 Юркевич Володимир Іванович — український музикант-бандурист.
 Юркевич Дар'я Олександрівна — білоруська біатлоністка.
 Юркевич Йосип В'ячеславович — український лікар та громадський діяч, батько Л. Й. Юркевича.
 Юркевич Лев Йосипович — український соціал-демократичний діяч, революціонер, письменник. Син Й. В. Юркевича.
 Юркевич Осип В'ячеславович — доктор, хлопоман, приятель В. Антоновича
 Юркевич Осип — отаман Українських Січових стрільців, основоположник Стрілецької громади та УНО.
 Юркевич Памфіл Данилович — визначний філософ і педагог.
 Юркевич Юрій Володимирович — видатний лісівник.

Примітки 

Українські прізвища